This Is Me Now er Amy Diamonds første album. Det udkom 18. maj 2005, udsendt af Bonnier Amigo Music Group.

Sangliste 

 "Hello!"
 "What's in It for Me"
 "Welcome to the City"
 "Another Day"
 "One of the Ones"
 "Shooting Star*"
 "Champion"
 "Go!"
 "If I Ain't Got You (Live)"
 "Tomorrow (Annie's Song)"

International Sang liste

 "Hello!"
 "What's in It for Me"
 "Welcome to the City"
 "Another Day"
 "Don't Lose Any Sleep over You"
 "Shooting Star"
 "All the Money in the World"
 "Champion"
 "Go!"
 "If I Ain't Got You (Live)"
 "One of the Ones"
 "What's in It for Me 
 "What's in It for Me (Video)"

Album fra 2005
Amy Deasismont-album